Die Basis ist

 eine deutsche Übersetzung des Namens der sunnitisch-islamistischen Terrororganisation al-Qaida
 eine deutsche Übersetzung des Namens der neonazistischen Terrorgruppe The Base
 die Kurzbezeichnung der Kleinpartei Basisdemokratische Partei Deutschland

Siehe auch:

 Basis (Begriffsklärung)